Эм:
 Эм, Вильгельм — военно-морской деятель ГДР.
 Эм, Юрий Павлович — российский военный деятель.
 Эм — река в Нидерландах.
 Эм — советский паровоз.